Barbero kan som auktorsförkortning betyda:

 Mercedes Barbero
 Marcel Barbero

Robotskapade auktorsförkortningar